Anthem — метал-группа из Японии.
 «Anthem» — композиция группы Deep Purple c альбома The Book of Taliesyn 1968 года в исполнении Рода Эванса.
 Anthem — компьютерная игра в жанре Action/RPG.
 Anthem — американская компания, оказывающая услуги медицинского страхования.
  (2022) — роман Ноа Хоули.